Il doppio maschile del torneo di tennis New South Wales Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mike Bauer e Pat Cash che hanno battuto in finale Broderick Dyke e Rod Frawley 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Paul McNamee (semifinali)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (quarti di finale)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (quarti di finale)
 Mark Dickson /  Tomáš Šmíd (primo turno)

 John Alexander /  John Fitzgerald (semifinali)
 Mike Bauer /  Pat Cash (Campioni)
 Broderick Dyke /  Rod Frawley (finale)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1983